Hochstadt ist der Name folgender Orte:

 Hochstadt (Pfalz), Gemeinde, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz 
 Hochstadt am Main, Gemeinde im Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Hochstadt (Fremdingen), Ortsteil der Gemeinde Fremdingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Hochstadt (Maintal), Ortsteil der Stadt Maintal, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Hochstadt (Weßling), Ortsteil der Gemeinde Weßling, Landkreis Starnberg, Bayern

 Vysoké nad Jizerou (Hochstadt an der Iser), eine Stadt im Okres Semily, Tschechien

Hochstadt ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Hochstadt (1925–2009), US-amerikanischer Mathematiker
 Steve Hochstadt (* 1948), US-amerikanischer Historiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hochstadl
 Hochstädt
 Hochstatt
 Hochstätt
 Hochstedt
 Hochstett
 Höchstadt
 Höchstädt
 Niederhochstadt